Anulocaulis är ett släkte av underblomsväxter. Anulocaulis ingår i familjen underblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Underblomsväxter
Anulocaulis